Por Blue River pode estar à procura de:
 Blue River (Colorado)
 Blue River (Oregon)
 Blue River (Wisconsin)
 Blue River (Colúmbia Britânica)
 Blue River, álbum de Eric Andersen

Desambiguação